«Северный Меркурий» — название нескольких русскоязычных периодических печатных изданий выходивших в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге:

 Северный Меркурий — еженедельный журнал статского советника В. Ф. Вельяминова-Зернова, выходивший в 1805 году под редакцией П. М. Дружинина (всего вышло 5 номеров).
 Северный Меркурий — журнал, издававшийся с 1809 по 1811 год А. В. Лукницким, сначала выходил ежемесячно, затем 4 раза в месяц.
 Северный Меркурий — литературная газета издававшаяся в 1830—1832 гг. сатириком М. А. Бестужевым-Рюминым; выходила 3 раза в неделю.

Примечания